Ralph D. Erickson, né  le  dans le Dakota (États-Unis) et mort  à Lago Vista au Texas, est le cofondateur de l'organisation PADI.

Nageur de compétition durant de nombreuses années, Ralph Erickson, fut aussi membre d'une association de sauvetage (le Chicago Park District Lifeguard Service) avant d'intégrer les parachutistes de l'armée américaine au sein de la  aéroportée américaine pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Blessé lors du conflit, il est décoré de la Purple Heart ainsi que de la Bronze Star Medal.

À la fin de la guerre, il reprit ses études à l'Université Northwestern, pour obtenir une licence en éducation physique 1949 puis une maîtrise en sciences de l'éducation 1953.

Il devint alors enseignant dans la région de Chicago tout en continuant à pratiquer et enseigner le sport dans le domaine des activités nautiques (natation, water-polo).

En 1959, il crée la Erickson Underwater Swimming School pour enseigner la plongée sous-marine. En 1961, il fut le  moniteur de plongée de la National Association of Underwater Instructors (NAUI) lors du premier congrès de Houston. Il écrivit alors un livre sur l'enseignement de la plongée sous-marine : "Under Pressure".

En 1966, en compagnie de John Cronin, il créa une organisation professionnelle d'enseignement de la plongée loisir : PADI. Il en devient le premier président. Il développe alors de nombreux cursus de formation. En 1971, Cronin et Erickson décident de déplacer PADI vers la Californie afin de lui permettre d'assurer son développement. Erickson quant à lui, décide de rester à Chicago.

En 1987, il prit sa retraite d'entraîneur à l'université Loyola tout en continuant à enseigner bénévolement la plongée sous-marine à Chicago.

Il a reçu de nombreux prix et titres honorifiques pour sa contribution à l'enseignement de la natation, du water-polo et de la plongée sous-marine.

Sources 
 Plongée magazine
 Dive news Wire

Plongeur sous-marin
Naissance en juin 1922
Naissance au Dakota du Sud
Décès en mai 2006
Décès au Texas
Récipiendaire de la Purple Heart
Décès à 83 ans